La Dinastía Macedónica gobernó el Imperio bizantino desde el  al . Durante este período, el Imperio bizantino alcanzó su máxima extensión desde las conquistas musulmanas del  y comenzó el Renacimiento macedonio en el arte y la literatura. En realidad, eran de origen armenio, posiblemente una rama menor de la noble familia armenia de los Mamikonian. La dinastía sería llamada Macedónica por su fundador, Basilio I el Macedonio, originario del tema de Macedonia, aunque de ascendencia armenia.

Emperadores 

 867-886: Basilio I (Βασίλειος Α') (811-886), casado con Eudoxia Ingerina, amante de Miguel III. Murió durante un accidente de caza. 
 869-879: Constantino (855-879), asociado, hijo de Basilio I.
 870-886: León VI (866 † 912), asociado, hijo de Basilio I.
 879-886: Alejandro III, asociado, hijo de Basilio I.
 886-912: León VI el Sabio (Λέων ΣΤ' ο Σοφός) (866-912), hijo y heredero legal de Basilio I, aunque es posible que fuera hijo biológico de Miguel III.
 886-912: Alejandro III, asociado
 912-913: Alejandro III (Αλέξανδρος Γ' του Βυζαντίου) (870-913), regente de su sobrino Constantino VII Porfirogéneta
 913-959: Constantino VII Porfirogéneta (nacido en la púrpura) (Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος) (905-959), hijo de León VI. Emperador asociado con los hijos de Romano I entre 919 y 945.
 959-963: Romano II Porfirogéneta (Ρωμανός Β' ο Πορφυρογέννητος) (939-963), hijo de Constantino VII.
 963-969: Nicéforo II Focas (Νικηφόρος Β' Φωκάς ή Νικηφόρος Β' ο Φωκάς) (912-969), general exitoso, segundo esposo de Teófano Anastaso, viuda de Romano II; regente de Basilio II y Constantino VIII, asesinado en 969. (Origen: Capadocia)
 969-976: Juan I Tzimisces (Ιωάννης Α' Κουρκούας ο Τσιμισκής) (925-976), general exitoso, regente de Basilio II y Constantino VIII, cuñado de Romano II, y amante de Teófano Anastaso, esposa de Romano II y Nicéforo II, aunque no se casaron por prohibición del patriarca. 
 970-1025: Basilio II, asociado, hijo de Romano II.
 970-1025: Constantino VIII, asociado, hijo de Romano II.
 976-1025: Basilio II Bulgaróctonos (Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος) (958-1025), hijo de Romano II y conquistador de Bulgaria. 
 976-1025: Constantino VIII, asociado, hermano del anterior.
 1025-1028: Constantino VIII Porfirogéneta (Κωνσταντίνος Η') (960-1028)
 1028-1050: Zoé Porfirogéneta (Ζωή) (978-1050), hija de Constantino VIII.
 1028-1034: Romano III Argiro (Ρωμανός Γ' ο Αργυρός) (968-1034), eparca (alcalde) de Constantinopla y primer marido de Zoé Porfirogéneta. Asesinado. 
 1034-1041: Miguel IV el Paflagonio (Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών) (1010-1041), segundo marido de Zoé.
 1041-1042: Miguel V el Calafate (Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης) (1015-1042), primo de Miguel IV e hijo adoptivo de Zoé. 
 1042-1050: Constantino IX Monómaco, tercer marido de Zoé.
 1050-1055: Constantino IX Monómaco (Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος) (1000-1055) (en solitario, tras la muerte de Zoé). 
 1055-1056: Teodora Porfirogeneta (Θεοδώρα) (980-1056), hija de Constantino VIII.
 1056-1057 : Miguel VI Estratiótico (Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός), hijo adoptivo de Teodora Porfirogéneta; depuesto por Isaac I Comneno y enviado a un monasterio.

Línea de tiempo

Véase también

Fuentes 

 genealogy.eu

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo IX
Imperio bizantino en el siglo X
Imperio bizantino en el siglo XI